Балиторовые, или балито́риевые  — семейство лучепёрых рыб отряда карпообразных. 

Все балиторовые — придонные пресноводные рыбы, населяющие главным образом водоёмы тропической и субтропической Азии. Жерновок у балиторовых рыб отсутствует, рот окружен тремя—четырьмя парами усиков, тело у некоторых видов сильно уплощено в направлении сверху вниз, у многих форм оно голое или покрыто мелкой чешуёй или шипиками.

Систематика 
В составе семейства выделяют 16 родов с 99 видами:
 
 Balitoropsis Smith, 1945
 
 Cryptotora
 Dienbienia Nguyen & Nguyen, 2002
 Hemimyzon Regan, 1911
 
 Homalosoma
 Homalopteroides
 Homalopterula 
 Ghatsa Randall & Page, 2015
 Jinshaia
 Lepturichthys Regan, 1911
 Metahomaloptera Chang, 1944
 Sinogastromyzon Fang, 1930
 Sinohomaloptera

Примечания